Ordery o tej nazwie:
 Order Suworowa (ZSRR)
 Order Suworowa (Federacja Rosyjska)